Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound, I conte di Minto – politico britannico
 Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound, II conte di Minto – politico britannico
 Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound, IV conte di Minto – militare inglese
 Violet Elliot-Murray-Kynynmound – nobildonna inglese